Никитинское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Никитинское — исчезнувшее село в Иртышском районе Павлодарской области.

Россия 
 Никитинское — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Никитинское — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Никитинское — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Никитинское — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Никитинское — село в Катайском районе Курганской области.
 Никитинское — село в Старожиловском районе Рязанской области.
 Никитинское — деревня в Благовещенском сельском поселении Большесельского района Ярославской области, в 3 км от деревни Кузьминское.
 Никитинское — деревня в Благовещенском сельском поселении Большесельского района Ярославской области, в 4 км от деревни Муравьёво.
 Никитинское — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.
 Никитинское — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

См. также 
 Никитинское сельское поселение
 Никитинская
 Никитинский